Jméno a příjmení Daniel Jones nosí více osobností:

 Daniel Jones (ragbista) (1875–1959) – velšský ragbista
 Daniel Jones (fonetik) (1881–1967) – anglický fonetik
 Daniel Jones (skladatel) (1912–1993) – velšský hudební skladatel
 Daniel Jones (hudebník) (* 1973) – britský hudebník
 Daniel Jones (fotbalista) (* 1986) – britský fotbalista